Сэм Джонс ():
  (1897—1978) — 46-й губернатор Луизианы (1940—1944).
  (1924—1981) — американский музыкант и композитор.
 Джонс, Сэм (1933—2021) — американский баскетболист.
  (род. 1947) — 107-й  г. Мобил (Алабама).
 Джонс, Сэм Дж. (род. 1954) — американский актёр кино и телевидения.
 Джонс, Сэм (третий) (род. 1983) — американский актёр кино и телевидения.
 Сэм Джонс (ведущий) (настоящее имя Семён Йосман, род. 1950? — 2023) — ведущий русскоязычных музыкальных передач BBC